Rodrigues Alves - quinto presidente do Brasil, entre 1902 e 1906
Ou ainda:
 Ângela Rodrigues Alves - jornalista brasileira
 Francisco Rodrigues Alves - fundador do município brasileiro de Vassouras
 Rodrigues Alves (Acre)
 Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves - área de preservação ambiental localizada no município de Belém

Desambiguação